de plek van Het Laatste Avondmaal (Jezus)
Refter of refectorium, eetruimte, vooral in het christendom
Cenakel (Soesterberg), voormalig klooster en gemeentelijk monument te Soesterberg
Klooster Cenakel (Utrecht), kloostergemeenschap ter stad Utrecht
Cenakel (Tilburg), appartementencomplex en voormalig retraitehuis te Tilburg